Чемпионат мира по трековым велогонкам 2006 года прошёл в Бордо с 13 по 16 апреля под эгидой UCI. Было разыграно 15 комплектов наград: 9 у мужчин и 6 у женщин. Победителями в неофициальном командном зачёте стала сборная Нидерландов, спортсмены которой завоевали 3 золотых и 1 серебряную награду.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт UCI

2006
Спорт во Франции в 2006 году
Чемпионаты мира во Франции
2006 год в велоспорте
Апрель 2006 года
Велоспорт
Международные соревнования по велоспорту во Франции